Chouba peut faire référence à :

 Chouba : plat traditionnel russe appelé aussi hareng en fourrure.
 Chouba (vêtement) : vêtement d'extérieur en fourrure, traditionnel en Russie. 

Homonymie